Sandvliet ist der Familienname folgender Personen:

 Clifton Sandvliet (* 1977), surinamischer Fußballspieler
 Jermaine Sandvliet (* 1977), niederländischer Fußballspieler

Sandvliet steht für:
 Sandvliet (Südafrika), Ort in der Kapprovinz

Siehe auch: Zandvliet